Вольфрам фон Зоден (; 19/06/1908, Берлин — 06/10/1996, Мюнстер) — немецкий ассириолог. Выдающийся исследователь аккадских текстов.

Доктор философии (1931), профессор.

Фундаментальный труд «Аккадский словарь» («Akkadisches Handwörterbuch», 1965—1981). Также ему принадлежит «Очерк аккадской грамматики» («Grundriss der akkadischen Grammatik»).

Биография 
Окончил школу в Марбурге (1925).

Учился в университетах Марбурга, Мюнхена, Берлина и Лейпцига.

Ученик Бенно Ландсбергера.

В дек. 1933 года хабилитировался в Геттингене.
С мая 1934 года там же лектор, с отк. 1936 года профессор.

С 1953 года вновь доцент в Геттингене, затем профессор.

В 1961-76 гг. профессор Мюнстерского университета (эмерит).

Член-корреспондент Британской академии (1973).
Член Германского археологического института.

Примечания

Ссылки 
 , , 

Ассириологи
Востоковеды Германии
Доктора философии
Члены-корреспонденты Британской академии
Члены НСДАП
Преподаватели Вестфальского университета имени Вильгельма
Преподаватели Венского университета
Преподаватели Гёттингенского университета
Члены СА
Члены Гейдельбергской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Германского археологического института